Bügelhelm ist 
 eine Form des Raupenhelmes
 eine heraldische Bezeichnung für einen Kolbenturnierhelm

Siehe auch:
 Kammhelm